Список історичних населених місць Закарпатської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Населені пункти Закарпатської області
Історія Закарпатської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів